Die Esso Flanders Open 2001 fanden vom 9. bis 17. Februar 2001 in Antwerpen, Belgien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und war mit 60.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Peter Nicol, der auf Position eins gesetzt als Vorjahressieger ins Turnier ging, unterlag im Halbfinale John White in vier Sätzen. Im Endspiel traf White auf Paul Price, den er mit 15:10, 13:15, 13:15, 15:13 und 15:7 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielte Stefan Casteleyn einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2001